Строев, Сергей:
 Строев, Сергей Александрович (род. 1977) — российский учёный-биолог и левый публицист.
 Строев, Сергей Михайлович (1814—1840) — русский историк и археограф.